67. breddegrad kan henvise til:

 67. nordlige breddekreds
 67. sydlige breddekreds